Magyarország
 Zagyvaróna, 1973 óta Salgótarjánhoz tartozó település
 Románia
 Alsóróna (románul: Rona de Jos), település Máramaros megyében
 Szlovákia
 Róna (szk. Rovné), település az Eperjesi kerület Felsővízközi járásában
 Ipolyróna (1899-ig Rónya, szk. Rovňany), település a Besztercebányai kerület Poltári járásában
 Kaszaróna (szk. Košecké Rovné), Zsolt része, a Trencséni kerület, Illavai járásában
 Lednicróna (szk. Lednické Rovne), település a Trencséni kerület, Puhói járásában
 Nagyróna (szk. Veľké Rovné), település a Zsolnai kerület, Nagybiccsei járásában
 Rónapatak (szk. Rovné), település a Besztercebányai kerület, Rimaszombati járásában
 Zemplénróna (szk. Rovné), település az Eperjesi kerület, Homonnai járásában